Lian bezeichnet:

 Lian, philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Batangas, Philippinen 
 Lian (Vorname), einen männlichen und weiblichen Vornamen
 Lian (Norwegen), Naherholungsgebiet in Trondheim, Norwegen

Lian ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Lian Khen Thang (* 1959), myanmarischer Geistlicher, Bischof von Kalay
 Moo Foot Lian (* um 1955), malaysischer Badmintonspieler
 Tor Lian (1945–2016), norwegischer Handballfunktionär 
 Torun Lian (* 1956), norwegische Kinder- und Jugendbuchautorin, Drehbuchautorin und Regisseurin